Passagem peut désigner :

Passagem, une municipalité de l'État de la Paraïba
 Passagem, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Passagem Franca do Piauí, une municipalité de l'État du Piauí
 Passagem Franca, une municipalité de l'État du Maranhão

Homonymie de toponyme